Garcíez puede referirse a diversos lugares:
 a Garcíez, localidad que forma parte del municipio de Bedmar y Garcíez, también en la provincia de Jaén, España.
 a Garcíez (Torredelcampo), pedanía de Torredelcampo, provincia de Jaén, España.